Donner steht für:

 Donner, Wettererscheinung
 Donner (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Donner (Orgel), Effektregister bei Orgeln
 Donner (Mondkrater)
 Donner & Reuschel, Privatbank
 den germanischen Wettergott Thor
 eine Gestalt in Richard Wagners Oper Das Rheingold
 Merfeld & Donner, in Leipzig gegründeter Kunstverlag
 Donner Valley, Tal im Viktorialand, Antarktika

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Donner (Florida), im Duval County
 Donner (Kalifornien), im Placer County
 Donner (Louisiana), im Terrebonne Parish
 Donner Crossroads, im Mercer County, Pennsylvania
 Donner Woods, im Nevada County, Kalifornien

im NRHP gelistete Objekte:
 Donner Camp, in Truckee, Kalifornien, ID-Nr. 66000218
 Donner-Houghton House, in San Jose, Kalifornien, ID-Nr. 01001483